Bentoiu:
 Aurelian Bentoiu (* 1892, Făcăeni, județul Ialomița  1962)
 Annie Bentoiu (* 1927), poetă, scriitoare și traducătoare, autoarea
 Pascal Bentoiu (* 1927, București), un compozitor și muzicolog român
 Hamlet (operă, Bentoiu), titlul uneia din cele trei opere ale compozitorului român Pascal Bentoiu

Nume de familie românești